Меллинг — фамилия:

 Меллинг, Гарри
 Меллинг, Уильям
 Мёллинг, Карин (р. 7 апреля 1943 года) — немецкий вирусолог.

См. также 
 Меллин